Глубокая () — село в Хыровской городской общине Самборского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Занимает площадь 0,507 км². Почтовый индекс — 82052. Телефонный код — 3238.

Ссылки 
 Глубокая на сайте Верховной рады Украины